Priester steht für:

 Priester, eine religiöse Amtsperson
 Priester (Christentum)
 Priester (altägyptische Religion)
 Priester, ein Trivialname der Kriechen-Pflaume
 Priester, das erste Buch der Trilogie „Das Zeitalter der Fünf“, siehe Das Zeitalter der Fünf #Priester
 Priester, Kurzbezeichnung für Priesterwerfer, eine Granatwaffe im Ersten Weltkrieg

Orte:
 Priester (Krostitz), Ortsteil der Gemeinde Krostitz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Priester (Wettin-Löbejün), Ortsteil der Stadt Wettin-Löbejün, Saalekreis, Sachsen-Anhalt

Personen:
 Constanze Priester (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Eva Priester (1910–1982), österreichische Journalistin und Historikerin
 Hans-Joachim Priester (* 1937), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Priester (1913/14–2007), deutscher Sportfunktionär
 Julian Priester (* 1935), US-amerikanischer Jazzmusiker (Posaune, Komposition)
 Karin Priester (1941–2020), deutsche Historikerin und Politologin
 Karl-Heinz Priester (1912–1960), deutscher SS-Führer und Verleger
 Klaus Priester (1952–2008), deutscher Soziologe
 Sascha Priester (* 1972), deutscher Fachjournalist und Redaktionsleiter
 Wolfgang Priester (1924–2005), deutscher Astrophysiker

Siehe auch:
 Der Priester, britischer Spielfilm
 Die Priester, deutschsprachige Gesangsgruppe